Az UIC országkód egy két jegyű vagy három jegyű kód, melyet az UIC tagországait azonosítja. Ez a kód minden tagország minden vasúti járművén megtalálható.

Források 
 Country codes – UIC

Külső hivatkozások 
 

Európa vasúti közlekedése
Vasúttal kapcsolatos listák